Гаррет Грэм Уэлсли, 8-й граф Коули (; род. 30 марта 1965 года) — британский наследственный пэр и бизнесмен, носивший титул учтивости — виконт Данган с 1975 по 2016 год. Ранее предприниматель в области деривативов и торговли иностранной валютой, он является основателем и генеральным директором британского альтернативного кредитора Wellesley & Co.

Ранняя жизнь 
Грэм Уэлсли родился 30 марта 1965 года. Единственный сын Гаррета Уэлсли, 7-го графа Коули (1934—2016), и его первой жены (Элизабет) Сюзанны Леннон . У него есть старшая сестра леди Тара (род. 1962). Он потомок Генри Уэлсли, 1-го барона Коули, младшего брата герцога Веллингтона . Он провел свои ранние годы в Калифорнии, прежде чем приехать в Великобританию в возрасте 10 лет, где он посещал американскую общинную школу в Хиллингдоне, западный Лондон.

После окончания Франклин-колледжа в Швейцарии по специальности «экономика» он в течение 18 месяцев служил в королевской кавалерии.

Карьера 
Финансовая карьера Грэма Уэллсли началась в 1985 году в качестве трейдера деривативов в лондонской брокерской фирме Hoare Govett, откуда он перешел на две другие роли в торговле деривативами в Banque Indosuez и ING Charterhouse. В 1992 году он стал главой отдела торговли иностранной валютой в global metals trader Gerald Metals.

В 1995 году он основал британский валютный маркет-мейкер IFX, который специализировался на контрактах на разницу (CFD) и ставках на спреды по ценам акций. В 1999 году он и другой директор, Лоренцо Налдини, приобрели 51 % бизнеса, принадлежащего материнской компании IFX Corp в США, в результате чего они стали единственными акционерами.

В 2000 году IFX была куплена оператором футбольных пулов Zetters за £20,4 млн в результате обратного поглощения, образовав новую организацию — IFX Group-с Уэлсли в качестве исполнительного директора группы.

В 2003 году Уэллсли и Налдини покинули IFX из-за разногласий с правлением и стали соучредителями ODL Securities, онлайн-брокера иностранной валюты и деривативов.

В 2005 году ОДЛ был разоблачителем попытки банковского мошенничества со стороны американского хедж-фонда Bayou. Байю открыл счет в ODL, внес 101 миллион долларов и запросил две транзакции, которые были отклонены руководством, которое уведомило Управление финансовых услуг Великобритании .

В 2010 году Уэлсли и Налдини продали свою 50 % — ную долю в ODL американской валютной фирме FXCM Holdings, создав бизнес, в котором работало около 1000 сотрудников. В декабре того же года вновь расширенное предприятие было размещено на Нью-Йоркской фондовой бирже.

В 2013 году Грэм Уэлсли вместе с тремя другими акционерами стал соучредителем альтернативного кредитора Wellesley & Co, взяв на себя роль исполнительного директора. В следующем году компания выдала то, что в то время было крупнейшим кредитом, предоставленным одноранговым кредитором, — промежуточный кредит в размере 8,3 миллиона фунтов стерлингов для программы восстановления городов Великобритании.

Личная жизнь 
В 1990 году Уэлсли женился на Клэр Л. Брайтон. У пары двое сыновей и дочь:

 Генри Артур Питер Уэлсли, виконт Данган (род. 3 декабря 1991 года), старший сын и преемник отца
 Леди Наташа Роуз Уэлсли (род. 28 июня 1994 года)
 Достопочтенный Бертрам Гаррет Грэм Берти Уэлсли (род. 12 апреля 1999 года).

Примечания 

Семья Уэлсли
Графы Коули
Графы Соединённого королевства
Пэры Соединённого королевства